Comunicació: Canal de televisió de la comarca dels Ports. Vegeu Nord (televisió).
 Geografia: Punt cardinal també anomenat septentrió. Vegeu Nord.
 Geografia: Els països nòrdics
 Geografia: Departament de França. Vegeu Nord (departament).
 Economia'': Nord, nom popular de la Companyia dels Camins de Ferro del Nord d'Espanya.